El pueblo bujeba o kwasio o bisió, es un grupo étnico de África, dentro del grupo bantú. Son indígenas de Guinea Ecuatorial. Su lengua indígena es el idioma kwasio. Hoy los bujebas habitan el norte y el sur de Bata, y el sur de Río Benito. El grupo étnico ha disminuido en número, ya que la mayoría se han asimilado en el grupo étnico fang debido a su fuerte influencia en las últimas décadas. También son llamados ndowés o playeros, uno de varios pueblos en la costa de la Región Continental.

Véase también 
 Idioma kwasio
 Pueblo gyele

Referencias 

Etnias bantúes
Etnias de Guinea Ecuatorial